Karangpaningal (Purwadadi), een plaats in Indonesië
Karangpaningal (Tambaksari), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing